Ригороз (), на неким факултетима усмени испит за постизање докторске титуле. На универзитету строг државни испит, докторски испит; ригорозум.

Поријекло ријечи 
Ова новолатинска ријеч потиче од , тврдоћа, укоченост (од зиме); студен; опорост, строгост.

Референце 

Култура
Образовање